Колрейн (англ. Coleraine, ирл. Cúil Raithin) — многозначный термин.

 Колрейн — большой город района Колрейн, столица района, находящийся в графстве Лондондерри Северной Ирландии в устье реки Банн. 
 Колрейн (район) — район Северной Ирландии в графстве Лондондерри.
 Колрейн (город, Миннесота) — город в округе Айтаска, штат Миннесота, США. 

 Колрейн (футбольный клуб) — североирландский футбольный клуб, играющий в Премьер-лиге.